SETD2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 3-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 2 564 амінокислот, а молекулярна маса — 287 597.

Кодований геном білок за функціями належить до трансфераз, активаторів, регуляторів хроматину, метилтрансфераз, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах як транскрипція, регуляція транскрипції, поліморфізм, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з s-аденозил-l-метіоніном. 
Локалізований у ядрі, хромосомах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 3

Некатегоризовані білки